Kosch-Madrasa oder Kosh-Madrasa (und diverse andere Schreibweisen) steht für eine Doppel-Madrasa, bei der zwei Madrasas einander im Kosch-Prinzip gegenübergestellt sind.

Kosch-Madrasa genannt werden:
 Qoʻsh-Madrasa (Buxoro), gebildet aus der Modari-Khan-Madrasa und der Abdullah-Khan-Madrasa in Buxoro, Usbekistan

Als Kosch-Madrasa gebildet sind: 
 Abdulaziz-Khan-Madrasa und Ulugʻbek-Madrasa in Buxoro, Usbekistan
 Ulugʻbek-Madrasa und Sher-Dor-Madrasa in Samarqand, Usbekistan
 Allah-Quli-Khan-Madrasa und Qutlugh-Murad-Inak-Madrasa in Xiva, Usbekistan